Feick est un patronyme allemand pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1988), joueur allemand de football
 (1849-1932), architecte américain
Jamie Feick (né en 1974), joueur américain de basket-ball
 (1890-1959), gymnaste et inventeur allemand

Voir aussi
, bâtiment historique de Sandusky,  Ohio

Patronyme allemand